Dunn County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Dunn County (North Dakota)
Dunn County (Wisconsin)